

Sigle 
 ZUT – Università tecnologica della Pomerania Occidentale (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) a Stettino in Polonia

Editoria 
 Zut – rivista satirica italiana

Geografia 
 Zut (Žut) – isola della Dalmazia in Croazia